Mario Bettati (1937-2017), juriste français ;
 Olivier Bettati (1969), homme politique français.